Соре () может означать.

Фамилия 
 Соре, Жак-Луи (1827—1890) — швейцарский химик.
 Соре, Фридрих-Якоб (1795—1865) — швейцарский нумизмат.
 Соре, Эмиль (1852—1920) — французский скрипач, композитор и музыкальный педагог.

Топонимы 
 Соре — посёлок в Португалии.
 Соре — район (фрегезия) в Португалии

См. также 
 Сорё (значения)